Night Shift pode se referir a:

 Night Shift (quadrinhos), time fictício de supervilões do Universo Marvel
 Night Shift (jogo de computador), jogo de computador lançado em 1990 pela empresa americana LucasArts
 Night Shift (romance), romance de 1942 da escritora Maritta Wolff
 Night Shift, coletânea de contos do escritor americano Stephen King, de 1978, lançada em português com o título de Sombras da Noite
 Night Shift (filme), filme de 1982 do diretor americano Ron Howard
 Night Shift (videogame), videogame de Atari

Música

 Night Shift (álbum), álbum da banda inglesa Foghat
 "Night Shift", canção do mesmo álbum
 "Night Shift", canção da banda jamaicana Bob Marley & The Wailers, lançada no álbum Rastaman Vibration, de 1976
 Nightshift, canção e álbum da banda americana The Commodores

Televisão
 "Nightshift", episódio final da primeira temporada de Dinnerladies
 Night Shift (série), série de televisão britânica exibida pela ITV

Desambiguação